Schernberg steht für:

Ortsteile:
 Schernberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schernberg (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schernberg (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schernberg (Sondershausen), Ortsteil der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen

Personen und Adelsgeschlechter:
 Dietrich Schernberg, deutscher Geistlicher und Dramatiker
 Graf von Schernberg, Salzburger Adelsgeschlecht
 Schernberg (thüringisches Adelsgeschlecht)